Addy steht für:
 Addy (Washington), Unincorporated Community in Stevens County (Washington), Washington
 Addy Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Washington
 Addy Drain, ein Fluss im US-Bundesstaat Michigan
 eine Computer-Lernsoftware für Kinder, siehe Addy
 ein Vorname, siehe Addy (Vorname)
 Addy, im Netzjargon für E-Mail-Adresse

Addy ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Addy (* 1941), britischer Radrennfahrer
 David Addy (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Ebenezer Addy (* 1940), ghanaischer Leichtathlet
 George Addy (1891–1971), englischer Fußballspieler
 James Addy (1939–2009), ghanaischer Leichtathlet
 Jangy Addy (* 1985), liberianischer Leichtathlet
 Lee Addy (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Marian Ewurama Addy (1942–2014), ghanaische Biochemikerin und Hochschullehrerin
 Mark Addy (* 1964), britischer Schauspieler
 Mercy Addy (* 1964), ghanaische Leichtathletin
 Mike Addy (* 1943), englischer Fußballspieler
 Mustapha Tettey Addy (* 1942), ghanaischer Trommler
 Obo Addy (1936–2012), ghanaischer Musiker
 Raphaël Addy (* 1990), Schweizer Radrennfahrer
 Wesley Addy (1913–1996), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Winifred Addy (* 1973), ghanaischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Addie
 Addi
 Ady
 Adi